Акацуки:
дословно с японского рассвет, утренняя заря.

В технике 
 «Акацуки» () — название японского межпланетного зонда для исследования Венеры.
 «Акацуки» — первый эсминец типа «Фубуки» и головной корабль подтипа «Акацуки».
 «Акацуки» — название типа японских эскадренных миноносцев времён Второй мировой войны.
 «Акацуки» — тип японских эскадренных миноносцев времён Русско-японской войны.

В культуре 
 Акацуки — в манге «Наруто» Масажи Кисимото название группировки, собравшей в себя главных антагонистов и наиболее разыскиваемых преступников.
 Акацки — в серии японских ранобэ Log Horizon имя одного из главных персонажей.
 Акацуки — в манге Хироюки Асады Tegami Bachi название столицы.